Юссе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 110 км на північ від Тулузи, 17 км на північ від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Юссель на сайті французького Національного інституту географії
 Юссель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Юссель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Юссель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Юссель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот